Isabel Fernández (1950–), ex tennista colombiana, conosciuta anche come María-Isabel Fernández.
Isabel Fernández (1972-), judoka spagnola.